666, het jaar 666 na Christus
 666 v.Chr., het jaar 666 voor Christus
 666 (getal), het getal 666
 666 staat ook bekend als het Getal van het Beest
 666 (stripreeks), een stripverhaal over een poging van Lilith om vanuit de hel de wereld te veroveren
 666 (album), een dubbelalbum van de Griekse progressieve rockgroep Aphrodite's Child uit 1972
 666 (Ángeles del Infierno), een album van Ángeles del Infierno
 666 Live, een album van Billy Talent
 666 (danceact), een Duitse danceact